Mediacube — группа компаний, основным подразделением которой является многоканальная сеть видеоплатформы YouTube. Предлагает блогерам услуги поиска рекламодателей, защиты авторских прав, разработки креативных концепций и т. д..

По состоянию на сентябрь 2021 года к сети подключено около 2400 каналов из 70 стран. Наиболее известными являются каналы таких блогеров и артистов: Влад Бумага, Сергей Лазарев, Михаил Галустян, Дмитрий Масленников, Василиса Даванкова, Артемий Лебедев и другие. Деятельность компании также включает в себя разработку IT-продуктов и решений для блогеров.

История 
Изначально компания производила развлекательный видеоконтент, делала рекламные ролики и эфиры для банков, сотовых операторов и ритейлеров. В 2015 году выиграла тендер по выбору регионального партнёра YouTube в Белоруссии. Одержав победу в конкурсе, компания стала MCN (Multi-Channel Network) — организацией, предоставляющей помощь в управлении каналами на видеоплатформах. После получения статуса MCN MediaCube вышла на глобальный рынок.

Является холдингом с белорусской материнской компанией ООО «ЭмСиЭн Глобал» и пятью «дочками» — белорусскими ООО «Медиа Куб Продакшн» и ООО «ФотоВидеоПро», российским ООО «Медиакуб», а также кипрской и канадской MediaCube. Единственным владельцем всех юридических лиц был Михаил Быченок, сейчас в собственниках материнской компании числится также «Зубр Капитал».

В 2018 году вошла в ТОП-3 партнёрских сетей YouTube в СНГ. В 2019 году компания привлекла инвестиции фонда прямых инвестиций «Зубр Капитал». Сделка вошла в «ТОП-7 слияний и поглощений» в Белоруссии.

В 2019 году Mediacube стала официальным партнёром видеосервиса TikTok.

По итогам 2019 года компания входит в ТОП-20 правообладателей контента в мире и является одним из крупнейших подрядчиков Google, работая с партнёрами из 68 стран, а также входит в ТОП-10 партнёрских сетей мира по версии интернет-издания Postium.

В июле 2020 года Mediacube представила свой продукт Anton, предназначенный для работы в сфере инфлюенсер-маркетинга.

Также продуктами компании являются Studio (ранее Stats) — система, которая содержит данные о 35 миллионах каналов, Ezzy (ранее MediaCube ID) — система авторизации и идентификации.

За 2018 год выручка компании составила 4,5 млн долларов, за 2019 — 18 млн долларов, за 2020 — 30 млн долларов, а за 2022 - более 70 млн долларов. Штат сотрудников на декабрь 2021 года составляет более 250 человек.

Примечания

Литература 
 Степанов В. А. Белорусский видеоблогинг: становление сегмента медиарынка // Журналістыка-2017: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 19-й Міжнар. навук.-практ. канф., 16-17 ліст. 2017 г., Мінск / БДУ, Інстытут журналістыкі; рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. — Вып. 19. — Мінск : БДУ, 2017. — С. 369—372.

Компании Белоруссии
YouTube
Многоканальные сети